EMV (betaalkaartsysteem)
 EMV als afkorting voor:
 Elektromagnetische verdraagzaamheid, zie EMC
 Weergave van bewustzijnsniveau, zie Glasgow-comaschaal